Ста́рая ме́льница:

 Старая мельница — мультфильм
 Старая мельница — песня Игоря Николаева
 Старая Мельница — название нескольких населённых пунктов в России.